Lindern kan syfta på:

 Lindern (Oldenburg) – en kommun i Tyskland
 Lindern, Oslo – ett bostadsområde i Oslo